Вашариова () — словацкая фамилия. Известные носители:

 Вашариова, Магда (род. 1948) — словацкая актриса и политик.
 Вашариова, Эмилия (род. 1933) — словацкая актриса. Заслуженная артистка Чехословакии.